Rockingham ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Rockingham (Georgia)
 Rockingham (Missouri)
 Rockingham (New Hampshire)
 Rockingham (New Jersey)
 Rockingham (North Carolina)
 Rockingham (Vermont)

in Australien:
 Rockingham (Western Australia)

in Kanada:
 Rockingham (Nova Scotia)

im Vereinigten Königreich:
 Rockingham (Northamptonshire)

Sonstiges:
 Rockingham Castle
 Rockingham Forest
 Rockingham Meetinghouse, historisches Gebäude in Vermont
 Rockingham Motor Speedway

Siehe auch:
 Rockingham County